

Geografia
 Sot de Ferrer, comune spagnolo

Persone
 Ferrer – cognome italiano
 Albert Ferrer, calciatore spagnolo
 Antonio Ferrer, personaggio de I promessi sposi
 David Ferrer, tennista spagnolo
 Francisco Ferrer y Guardia, libero pensatore e anarchico catalano
 Frank Ferrer, batterista statunitense
 Ibrahim Ferrer, musicista cubano
 José Ferrer, attore e regista cinematografico statunitense
 Josep Ferrer Bujons, poeta, scrittore e linguista catalano
 Llorenç Serra Ferrer, allenatore spagnolo
 Mel Ferrer, attore, regista teatrale e cinematografico e produttore statunitense
 Miguel Ferrer (1955-2017), attore statunitense
 Nino Ferrer, musicista, cantante, etnologo e pittore italo-francese
 Rafael Ferrer, attore statunitense
 Séverine Ferrer, cantante francese di origine vietnamita
 Vincent Ferrer (in italiano Vincenzo Ferreri), sacerdote spagnolo del 1300